Savin:
 Aurel Savin (1917, Jorăști, Galați  2007);
 Nicoleta Savin, o jurnalistă română;
 Savin Bratu, n.: Raul Baraș (1925, Roman  1977), un editor, critic și istoric literar român;
 Viorel Savin (* 1941, Borzești, Bacău), un dramaturg român;
 Savin, sat în regiunea Razgrad, Bulgaria;
 Biserica din Saint-Savin sur Gartempe, o construcție aparținând stilului romanic.

Vezi și 
 Săvinești

Nume de familie românești